Михаи́л Нау́менко:
 Науменко, Михаил Арсеньевич (род. 1953) — учёный, исследователь озёр, доктор наук, профессор.
 Науменко, Михаил Васильевич (Майк, 1955—1991) — рок-музыкант, лидер группы «Зоопарк».